BMW Sauber F1 je nekdanje moštvo Formule 1, ki je dirkalo med sezonama 2006 in 2009, udeležilo pa se je vsega skupaj 70 dirk.

Zgodovina

Moštvo BMW Sauber je nastalo konec leta 2005, ko se je po šestih sezonah končalo partnerstvo nemškega proizvajalca avtomobilov BMW z britanskim moštvom Williams ter se je BMW odločil kupiti švicarsko moštvo Sauber in ustvariti svoje tovarniško moštvo v Formuli 1. Zaradi tega je moštvo BMW Sauber nastopalo pod nemško zastavo, kljub temu, da je sedež še naprej imelo v Švici, medtem ko je zgolj proizvodnja motorjev potekala v Münchnu.

V svoji prvi sezoni 2006 je moštvo BMW Sauber zasedlo peto mesto v konstruktorskem prvenstvu s 36 točkami, v naslednji sezoni 2007 pa se je s 101 točko uvrstilo na drugo mesto v skupnem seštevku, četudi je k temu pripomogla diskvalifikacija moštva McLaren-Mercedes iz konstruktorskega prvenstva.

Za BMW Sauber je v vseh štirih sezonah in na vseh 70 dirkah nastopal Nick Heidfeld, proti koncu sezone 2006 pa je sedež drugega voznika od Jacquesa Villeneuva, ki je nastopil na 12 dirkah, prevzel novinec Robert Kubica, ki je potem pri moštvu dirkal do konca njegove zadnje sezone 2009 in nastopil na 57 dirkah. Kubico je po odhodu Villeneuva kot testni in nadomestni voznik nasledil 19-letni Sebastian Vettel.

Najboljši rezultat moštva BMW Sauber v sezoni 2007 je bilo drugo mesto Heidfelda na Veliki nagradi Kanade. Kubica je na tej dirki doživel hudo nesrečo ter ga je naslednji konec tedna na Veliki nagradi ZDA zamenjal Vettel, ki je s tem debitiral na dirki Formule 1. Za Vettla je ta dirka ostala edina, ki jo je odpeljal pri moštvu BMW Sauber, saj je kmalu zatem prestopil v moštvo Toro Rosso kot stalni dirkač.

V svoji tretji sezoni 2008 je moštvo BMW Sauber doseglo kar 135 točk in zasedlo tretje mesto v konstruktorskem prvenstvu. Kubica mu je tega leta na Veliki nagradi Kanade privozil edino zmago, medtem ko je Heidfeld to dirko končal na drugem mestu. Heidfeld se je v sezoni 2008 na stopničke uvrstil štirikrat, Kubica pa sedemkrat. V svoji zadnji sezoni 2009 je moštvo osvojilo le 32 točk in doseglo dve uvrstitvi na stopničke.

Sredi leta 2009 je BMW napovedal, da bo po koncu sezone 2009 zapustil Formulo 1 zaradi tedanje gospodarske krize. Nato je nemški proizvajalec avtomobilov konec istega leta svoj delež v moštvu BMW Sauber prodal nazaj Petru Sauberju ter je moštvo v sezoni 2010 spet dirkalo kot samostojna ekipa s Ferrarijevimi motorji. Zaradi pogojev iz pogodbe Concorde so pri Sauberju šele pred sezono 2011 izpustili »BMW« iz uradnega imena, kljub temu, da v sezoni 2010 moštvo ni uporabljalo nobenega dela, ki je bil izdelan pri BMW-ju.

Popoln pregled rezultatov 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj)

Zunanje povezave 

Konstruktorji Formule 1
Moštva Formule 1
Športna moštva, ustanovljena leta 2005
Športna moštva, razpuščena leta 2009

en:BMW in Formula One#BMW Sauber